Horvátország
Molvice falu Kalinovac községben, Kapronca-Körös megyében
Molvice falu Szamobor községben, Zágráb megyében